Schmidlin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmidlin (1868–1954), deutscher Kunstmaler
 Adolph Schmidlin, württembergischer Oberamtmann, Sohn von Christoph Friedrich von Schmidlin
 Albert von Schmidlin (1844–1910), Oberamtmann, Stadtdirektor von Stuttgart, Regierungspräsident des Donaukreises
 August Schmidlin (1878–1943), römisch-katholischer Geistlicher und Kirchenmusiker
 Bruno Schmidlin, Schweizer Rechtswissenschaftler
 Christina Schmidlin-Meier (1923–2011), Schweizer Politikerin (SP)
 Christoph Friedrich von Schmidlin (1780–1830), Beamter und Innenminister des Königreichs Württemberg
 Christian Gottfried von Schmidlin (1789–1862), württembergischer Oberamtmann und Landtagsabgeordneter, Bruder von Christoph Friedrich von Schmidlin
 Eduard Schmidlin (1808–1890), deutsch-schweizerischer Revolutionär, Hotelier und Autor
 Eduard von Schmidlin (1804–1869), Kultminister des Königreichs Württemberg, Sohn von Christoph Friedrich von Schmidlin
 Francisco Javier Stegmeier Schmidlin (* 1962), chilenischer Geistlicher, Bischof von Villarrica
 Friedrich von Schmidlin (1847–1932), Beamter und Justizminister des Königreichs Württemberg, Sohn von Karl Schmidlin
 Heinrich von Schmidlin (1783–1864), Jurist, württembergischer Landtagsabgeordneter
 Jakob Schmidlin (auch Sulzig-Joggi, 1699–1747), Schweizer Pietist und Märtyrer
 Johann Joseph Schmidlin (1725–1779), deutscher Lexikograph
 Johannes Schmidlin (1722–1772), Schweizer Pfarrer und Komponist
 Joseph Schmidlin (1876–1944), katholischer Theologe und NS-Opfer
 Julie Schmidlin geb. von Küster (1803–1873), deutsche Malerin
 Julius Schmidlin (1811–1881), württembergischer Oberamtmann, Sohn von Christoph Friedrich von Schmidlin
 Karl Schmidlin (1805–1847), schwäbischer Pfarrer und Dichter, Sohn von Christoph Friedrich von Schmidlin
 Ludwig Rochus Schmidlin (1845–1917), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher, Pädagoge und Kirchenhistoriker
 Peter Schmidlin (1947–2015), Schweizer Jazzmusiker und -produzent
 Rick Schmidlin (* 1954), US-amerikanischer Filmschaffender
 Rudolf Schmidlin-Pfefferli († 2014), Schweizer Politiker
 Stephan Schmidlin (* 1963), Schweizer Holzbildhauer, Komiker und Schauspieler
 Wilhelm Schmidlin (Rektor) (1810–1872), Rektor des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium in Basel. Direktor der Schweizerischen Zentralbahn.
 Wilhelm Schmidlin (1909–1985) Schweizer Fabrikant und Gründer der Wilhelm Schmidlin AG

Schmidlin steht weiterhin für:
 Constructions Jean Schmidlin, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Schmidlin AG, ehemaliger Schweizer Hersteller von Fenster- und Fassaden, ging 2006 in Konkurs